WR fait référence à :
 
 Welter Racing, un constructeur de Sport automobile
 Weather Resistant, assimilé par abus de langage à la tropicalisation
 , une position au football américain.
 Record du monde, en .